Die K3 League Advance 2017 war die insgesamt 11. Spielzeit der vierthöchsten südkoreanischen Fußballliga und die erste Spielzeit unter diesem Namen gewesen. Die Saison begann am 25. Februar 2017. Titelverteidiger war der FC Pocheon. Die Reguläre Saison endet mit dem 22. Spieltag, danach wurden infolge der Meisterschaftsspiele der K3 League Advance, der Liga-Meister ermittelt.

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Reguläre Saison

Abschlusstabelle

Meisterschaftsspiele 
In den Meisterschaftsspielen spielten die 2. bis 5. Platzierten um den Einzug in das Meisterschaftsfinale der K3 League Advance 2017.

Viertelfinale 
Das Viertelfinale wurde am 4. November 2017 ausgetragen. Die Gewinner qualifizierten sich für das Meisterschaftshalbfinale. Bei einem Unentschieden, gewinnt automatisch das Heimteam das Spiel.

|}

Halbfinale 
Im Halbfinale standen die Gewinner des Meisterschafts-Viertelfinalspieles. Der Gewinner des Halbfinalspieles qualifizierte sich für das Meisterschafts-Finalspiel. Das Halbfinale wurde am 11. November ausgetragen.

Anmerkung: Aufgrund des Heimrechtes, steht Cheongju City FC im Meisterschaftsfinale.

Finale 
Im Finale stand der Gewinner des Meisterschafts-Halbfinalspieles, sowie der 1. Platzierte aus der Regulären K3-League-Advance-2017-Saison. Der Gewinner wurde K3-League-Advance-Meister 2017.

Hinspiel

Rückspiel

Anmerkung: Damit gewann der FC Pocheon das Meisterschaftsfinale mit insgesamt 2:1 gegen Cheongju City FC.

Statistik

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

 * = Das Spiel von Cheongju gegen Yangju wurde in Yangju ausgetragen
 *1 = Das Spiel Gimpo gegen Paju wurde in Paju ausgetragen
 *2 = Das Spiel Gimpo gegen Hwaseong wurde in Hwaseong ausgetragen

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Weblinks 
 Offizielle Website (koreanisch)
 Abschlusstabelle, Spielberichte und Torschützenliste

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2017
2017
2017